Открытый чемпионат Сербии 2011 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в сербском Белграде, и являющегося частью Мирового тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 23 апреля по 1 мая.

Победитель прошлого года — Сэм Куэрри — не защищал свой прошлогодний титул.

Первым сеянным в одиночном турнире был Новак Джокович (тогдашняя 2-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Новак Джокович выигрывает свой 5й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 23й за карьеру. На этом турнире он побеждает во второй раз (до этого в 2009 году). Новак Джокович выигрывает 29ю встречу подряд.
 Фелисиано Лопес выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 7й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Филип Полашек выигрывает свой первый в году и 5й в карьере парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Франтишек Чермак выигрывает свой первый в году и 23й в карьере парный титул на соревнованиях мирового тура.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 Открытый чемпионат Сербии
 Мировой тур ATP 2011
 ATP 250
 Портал: Теннис

Сербия
Теннис
Апрель 2011 года
Май 2011 года
2011